Golden Triangle steht für:

 Golden triangle (Universitäten), Gruppe von Universitäten in England
 Golden Triangle Bank, Bank in Nordkorea
 Golden Triangle of Art, Gruppe von Museen in Madrid

Golden Triangle steht für folgende Regionen und Orte:

 Golden Triangle (Mississippi), Region in Mississippi, Vereinigte Staaten
 Golden Triangle (New South Wales), Region in New South Wales, Australien
 Golden Triangle (Norwich), Stadtteil von Norwich, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Goldenes Dreieck